«Can’t Get You Out of My Head» () — песня австралийской певицы Кайли Миноуг, включённая в её восьмой студийный альбом Fever (2001). В качестве авторов и продюсеров песни выступили Кэти Деннис и Роб Дэвис. «Can’t Get You Out of My Head» была выпущена в качестве первого сингла альбома в третьем квартале 2001 года.

История создания 
В 2000 году лейбл Universal Publishing пригласил певицу, Кэти Деннис и композитора, Роба Дэвиса поработать над новой музыкой. Песня «Can’t Get You Out of My Head» была написана за три с половиной часа.

Прежде чем отдать песню Кайли Миноуг, Дэвис и Деннис предлогали её группе S Club 7 и певице, Софи Эллис-Бекстор. Затем Дэвис встретился с исполнительным директором Миноуг, Джейми Нельсоном, который был впечатлен песней и подумал, что она понравится посетителям клубов. Нельсон заказал песню для записи Миноуг. Миноуг пожелала записать песню сразу после того, как услышала 20 секунд демо. Песня была записана в домашней студии Дэвиса в графстве Суррей, Англия.

Музыка, за исключением гитарной партии, была запрограммирована с помощью рабочей станции Korg Triton через MIDI-интерфейс. Деннис позже сказала: «Несмотря на то, что Кайли не была первой, кому предложили эту песню, я не верю, что кто-то другой исполнил бы её лучше.»

Коммерческий успех 

Песня «Can’t Get You Out of My Head» имела успех во всём мире, почти в каждой стране, достигнув первого места в Австралии и оставаясь на вершине в течение четырёх недель. Она была сертифицирована как трижды платиновая Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний, в стране было продано более 210 000 экземпляров сингла. Песня достигла 33-й позиции в Новой Зеландии, позднее поднявшись до первого места. В Новой Зеландии, где было продано более 7 500 экземпляров сингла, он был сертифицирован как золотой.

«Can’t Get You Out of My Head» достигла первого места во всех европейских странах, кроме Финляндии, где она стала пятой. Песня достигла первого места во французских и немецких чартах, продано более 500 000 экземпляров в каждой стране, сингл стал платиновым. В Великобритании в первую неделю после выпуска было продано более 306 000 экземпляров, достигнуто первое место. Песня стала платиновой по версии Британской ассоциации производителей фонограмм.

После успеха, достигнутого во всём мире, «Can’t Get You Out of My Head» была выпущена в Северной Америке в 2002 году. Песня достигла 64-й позиции в Billboard Hot 100 и стала седьмой на девятой неделе нахождения в чартах.

Критика 
Песня получила хвалебные отзывы критиков. Джим Фарбер из журнала Entertainment Weekly сказал, что песня полностью соответствует своему названию, и сравнил её с музыкой американской певицы Андреа Тру . Джейсон Томпсон из PopMatters описал вокал Миноуг как сексуальный и назвал песню фанковой. Доминик Леоне из Pitchfork написал, что песня вернула Миноуг популярность в США.

Кэмерон Адамс из Herald Sun, поместил песню на 1-е место в своем списке лучших песен Миноуг, посвященному её 50-летию. Он назвал песню счастливой случайностью и добавил: «Если бы вы могли запрограммировать компьютер, чтобы создать идеальную поп-песню, она звучала бы именно так».

Видеоклип 
Музыкальный клип показывает Миноуг, ведущую автомобиль и едущую к футуристическому городу, и танцоров в различных футуристических костюмах. Затем внимание фокусируется на Миноуг в спортивной одежде, после чего мы видим её с другими танцорами в компьютерном футуристическом городе. Режиссёром выступил Доун Шэдфорт, а хореографом ― Майкл Руни.

На церемонии MTV Video Music Awards 2002 года клип на песню «Can’t Get You Out of My Head» получил номинацию в категории Лучшее танцевальное видео, Руни получил награду за лучшую хореографию. Белый комбинезон с капюшоном, в который была одета Миноуг в музыкальном клипе, часто считается одним из её самых культовых образов, в том числе из-за его глубокого выреза. Наряд был показан на выставке Kylie: The Exhibition в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, и на аналогичной выставке Kylie: an Exhibition в Музее Powerhouse в Сиднее.

Список композиций 

 French CD, UK cassette and US 7" single
 «Can’t Get You Out of My Head» — 3:50
 «Boy» — 3:47

 European and Australian CD single 1
 «Can’t Get You Out of My Head» — 3:50
 «Boy» — 3:47
 «Rendezvous at Sunset» — 3:23
 «Can’t Get You Out of My Head» (Video) — 3:47

 European CD single 2
 «Can’t Get You Out of My Head» — 3:50
 «Can’t Get You Out of My Head» (K & M’s Mindprint Mix) — 6:34
 «Can’t Get You Out of My Head» (Plastika Mix) — 9:26

 Australian CD single 2
 «Can’t Get You Out of My Head» — 3:50
 «Can’t Get You Out of My Head» (K & M’s Mindprint Mix) — 6:34
 «Can’t Get You Out of My Head» (Plastika Mix) — 9:26
 «Can’t Get You Out of My Head» (Superchumbo Todo Mamado Mix) — 8:32

 Spanish CD single (Remix)
 «Can’t Get You Out of My Head» (K&M Remix) — 6:34
 «Can’t Get You Out of My Head» (Nick Faber Remix) — 5:59
 «Can’t Get You Out of My Head» (Superchumbo Todo Mamado Mix) — 8:32

 UK 7" single
 «Can’t Get You Out of My Head» — 3:50
 «Can’t Get Blue Monday Out of My Head» — 4:01

 European 12" single
 «Can’t Get You Out of My Head» (Original) — 3:50
 «Can’t Get You Out of My Head» (Plastika Mix) — 9:26
 «Can’t Get You Out of My Head» (Deluxe’s Dirty Dub) — 6:53
 «Can’t Get You Out of My Head» (Superchumbo Leadhead Dub) — 7:00

 UK limited edition 12" single
 «Can’t Get You Out of My Head» (Extended Version) — 5:57
 «Can’t Get You Out of My Head» (Extended Instrumental) — 5:57

 UK 12" double single
 «Can’t Get You Out of My Head» (Deluxe’s Dirty Dub) — 6:53
 «Can’t Get You Out of My Head» (Deluxe’s Dirty Dub Instrumental) — 6:52
 «Can’t Get You Out of My Head» (Plastika Mix) — 9:26
 «Can’t Get You Out of My Head» (Superchumbo Todo Mamado Mix) — 8:35
 «Can’t Get You Out of My Head» (K & M’s Remix) — 6:35

 US 12" single
 «Can’t Get You Out of My Head» (Original Mix) — 3:48
 «Can’t Get You Out of My Head» (K & M’s Remix) — 6:33
 «Can’t Get You Out of My Head» (Nick Faber Remix) — 5:58
 «Can’t Get You Out of My Head» (Superchumbo Todo Mamado Mix) — 8:31

 Digital download
 «Can’t Get Blue Monday Out of My Head» (Live in Manchester) — 4:54
 «Can’t Get You Out of My Head» (Extended Instrumental) — 6:00
 «Can’t Get You Out of My Head» (Extended Mix) — 5:59
 «Can’t Get You Out of My Head» (Nick Faber Remix) — 6:00
 «Can’t Get You Out of My Head» (Radio Slave Remix Dub Re-Edit) — 5:01
 «Can’t Get You Out of My Head» (Radio Slave Vocal Re-Edit) — 10:25
 «Can’t Get You Out of My Head» (Superchumbo Leadhead Dub) — 7:05
 «Can’t Get You Out of My Head» (Superchumbo Todo Mamado Mix) — 8:34
 «Can’t Get You Out of My Head» (Superchumbo Voltapella Mix) — 1:58

Музыкальная команда
 Авторы — Кэти Деннис, Роб Дэвис
 Продюсеры — Кэти Деннис, Роб Дэвис
 Клавишные — Роб Дэвис
 Электрическая гитара — Роб Дэвис
 Программирование барабанов — Роб Дэвис
 Микс-инженер — Тим Орфорд
Источник

Чарты и сертификаты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кайли Миноуг

Песни Кайли Миноуг
Синглы Parlophone
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Сентиментальные любовные песни
Данс-поп-песни
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии